Ериця́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Ерицян, Александр Давидович (1841—1902) — армянский писатель, историк, арменовед.
 Ерицян, Армен Генрихович (1960—2016) — армянский политический деятель, генерал-майор полиции.
 Ерицян, Вагаршак Танапетович (1903—1973) — армянский советский писатель, публиковался под псевдонимом Норенц.
 Ерицян, Гор (род. 1994) — армянский боксёр.
 Ерицян, Ким Андроникович (1930—2010) — советский и армянский актёр.
 Ерицян, Нерсес Генрихович (род. 1971) — армянский политик.
 Ерицян, Серго Саркисович (род. 1957) — армянский политический деятель.
 Ерицян, Эдуард Грачиевич (род. 1971) — армянский политик.